Фигул (Figulus) е име на:

 Гай Марций Фигул, консул 162 и 156 пр.н.е.
 Гай Марций Фигул (консул 64 пр.н.е.)
 Луций Марций Фигул, адмирал, командир на римската флота 43 пр.н.е.
 Публий Нигидий Фигул (100-45 пр.н.е.), римски учен и политик